Archimedes může být:

 Archimédés – řecký vědec
 Archimedes (planetka) – planetka
 Archimedes (kráter) – měsíční kráter
Acorn Archimedes – domácí počítač společnosti Acorn